Roghun bezeichnet:
 Roghun (Stadt), Stadt in Tadschikistan
 Roghun (Bezirk), Bezirk in Tadschikistan